

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 8 podstawowych
 Dębowa Góra – część Gdyni
 Dębowa Góra – część miasta Sławków  
 Dębowa Góra – część miasta Sosnowiec
 Dębowa Góra – przysiółek wsi Roztocznik w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Dębowa Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Dębowa Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Dębowa Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Dębowa Góra – część wsi Nowe Rumunki w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck 
 Dębowa Góra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Dębowa Góra – osada leśna wsi Męcikał w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Dębowa Góra – część wsi Tuszkowy w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Dębowa Góra – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Boronów
 Dębowa Góra – część wsi Klimontówek w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Dębowa Góra – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Dębowa Góra – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek

Wzniesienia w Polsce 
 Dębowa Góra – wzniesienie w Sudetach Środkowych w Górach Bardzkich
 Dębowa Góra – wzniesienie na Pojezierzu Krajeńskim, w gminie Wyrzysk
 Dębowa Góra – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Rymań.
 Dębowa Góra – kulminacja Wzniesień Mławskich
 Dębowa Góra – wzgórze na Wyżynie Wieluńskiej, w Kłobucku, woj. śląskie
 Dębowa Góra – wzgórze na Kępie Oksywskiej
 Dębowa Góra – wzgórze w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej
 Dębowa Góra – wzgórze we wsi Nielepice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów

Rezerwaty przyrody w Polsce 
 Dębowa Góra – rezerwat przyrody w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, na terenie miasta Kłobuck
 Dębowa Góra – rezerwat przyrody w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Bogdaniec

Zobacz też 
 Dębowa Góra-Kolonia
 Dębowa
 Góra Dębowa
 Góra Dębowa – rezerwat przyrody w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim